

Молдавия 
 Столничены — село в Единецком районе.
 Столничены — село в Унгенском районе.
 Столничены — село в Хынчештском районе.

Румыния 
 Столничень — населённый пункт в жудеце Ботошани.
 Столничень — населённый пункт в жудеце Вылча.
 Столничень-Прэжеску — населённый пункт в жудеце Яссы.